Леони́д Алекса́ндрович Го́воров (, Бутырки, Вятская губерния — 19 марта 1955, Москва) — советский военачальник, Маршал Советского Союза (18 июня 1944 года), Герой Советского Союза (27 января 1945 года). Кавалер ордена «Победа» . Академик Академии артиллерийских наук.

Биография

Детство и юность 
Леонид Александрович Говоров родился а в деревне Бутырки Яранского уезда Вятской губернии в крестьянской семье. Русский. Отец — Говоров Александр Григорьевич (1869—1920) — работал бурлаком, матросом в пароходной компании купцов Стахеевых и письмоводителем реального училища в Елабуге. Мать — Говорова (урождённая Панфилова) Мария Александровна (1867—1919) — домохозяйка. Леонид был старшим из четырёх сыновей.

С окончанием ремесленного училища в Яранске Леонид Говоров поступил в Елабужское реальное училище, которое блестяще окончил в 1916 году. В том же году поступил на кораблестроительное отделение Петроградского политехнического института.

В декабре 1916 года был мобилизован в Русскую императорскую армию и был направлен на обучение в Константиновское артиллерийское училище, после окончания которого в июне 1917 года Леонид Александрович Говоров был произведён в прапорщики и назначен младшим офицером мортирной батареи в составе одной из частей Томского гарнизона.

В марте 1918 года был демобилизован и вернулся к родителям в Елабугу, где устроился работать в кооперацию.

Гражданская война 
В сентябре 1918 года со входом в Елабугу частей Народной армии Комуча вместе с младшим братом Николаем в чине прапорщика вступил в её ряды и был определён в артиллерийскую батарею 8-й Камской стрелковой дивизии (2-й Уфимский армейский корпус; с марта 1919 года входил в состав Западной армии). Позднее, в советских анкетах, Говоров писал, что был мобилизован. Принимал участие в Весеннем наступлении армий Восточного фронта адмирала А. В. Колчака, в боях под Уфой, Златоустом, Челябинском и на Тоболе с 5-й армией РККА. 13 июля 1919 года приказом Верховного главнокомандующего адмирала Колчака вместе со служившим в той же батарее братом Николаем произведён в подпоручики. 27 июля приказ был опубликован в официальной газете колчаковского военного ведомства «Русская армия». В наградных листах и записках о службе в связи с представлением братьев к чину подпоручика написано, что они поступили в Белую армию добровольцами.

В декабре 1919 года на фоне общего отступления и разложения колчаковских войск Говоров вместе с братом и несколькими солдатами из состава своей батареи дезертировал из части и направился в Томск, где в составе боевой дружины принимал участие в восстании против белых властей, получив должность помощника начальника дружины.

22 декабря 1919 года Томск перешёл под контроль РККА и в январе 1920 года Говоров вступил в качестве добровольца в 51-ю стрелковую дивизию под командованием В. К. Блюхера, где занял должность командира артиллерийского дивизиона. Вскоре вся дивизия переброшена на Южный фронт, где в составе Перекопской ударной группы 6-й армии под командованием А. И. Корка дивизион принимал участие в сражениях против армии генерала Врангеля.

В 1920 году Говоров был дважды ранен: в августе под селом Серогозы в ходе оборонительных боёв в районе Каховки получил осколочное ранение в ногу, а в сентябре в бою под Антоновкой — пулевое ранение в руку.

За большое мужество и отвагу, проявленные в боях против армии Врангеля при Перекопско-Чонгарской операции, в 1921 году Леонид Александрович Говоров был награждён орденом Красного Знамени.

Межвоенный период 

В октябре 1923 года Л. А. Говоров назначается начальником артиллерии 51-й (с 14 сентября 1921 года) Перекопской стрелковой дивизии. С ноября 1924 года Говоров служил командиром артиллерийского полка этой дивизии. Жители Одессы, где размещалось управление дивизии, выбирали Л. А. Говорова депутатом городского совета и его Исполкома.

С мая 1931 года занимал должности начальника артиллерии Рыбницкого укреплённого района, с июля 1934 — начальника артиллерии 14-го и 15-го стрелковых корпусов, с февраля по октябрь 1936 года — начальник отделения в артиллерийском отделе Киевского военного округа.

Активно занимается самообразованием. В 1926 году оканчивает Артиллерийские курсы усовершенствования командного состава. В 1930 году оканчивает Высшие академические курсы при Военной академии РККА им. М. В. Фрунзе, а в 1933 году заочно оканчивает полный курс этой академии, проходя обучение на её оперативном факультете. Самостоятельно изучив немецкий язык, сдаёт экзамен на военного переводчика. 5 февраля 1936 года Л. А. Говорову присвоено воинское звание «комбриг». В том же 1936 году попадает в состав первого набора слушателей Академии Генерального штаба РККА, где учился на ставшем позднее знаменитым «маршальском курсе» (на нём учились 4 будущих Маршалов Советского Союза, 6 генералов армии, 8 генерал-полковников, 1 адмирал).

В период Большого террора находился под серьёзным подозрением у спецслужб по целому ряду причин: его служба в Белой армии у Колчака, служба там же его родного брата, подозрения в связях с «Промпартией», в середине 1930-х годов на него поступил донос о вредительстве на артиллерийских складах Киевского военного округа, обвинения в связях с врагами народа И. И. Гарькавым, С. А. Туровским, Б. И. Бобровым, П. П. Григорьевым и Д. А. Кучинским, но каким-то чудом ему удалось избежать репрессий. В 1938 году досрочно окончил обучение и был назначен преподавателем тактики в Артиллерийскую академию РККА им. Ф. Э. Дзержинского. В 1939 году заканчивает свой первый научный труд на тему «Атака и прорыв укреплённого района». Доцент.

В январе 1940 года назначен начальником штаба артиллерии 7-й армии, участвовавшей в войне с Финляндией на территории Карельского перешейка. За работу по подготовке и артиллерийскому обеспечению прорыва участка линии Маннергейма Л. А. Говоров награждён орденом Красной Звезды, ему досрочно присваивается звание «комдив» (21.03.1940). Летом того же года при переаттестации ему присвоено звание генерал-майор артиллерии (04.06.1940), в марте 1940 года он назначен на пост заместителя генерал-инспектора артиллерии ГАУ РККА.

1941 год 
В мае 1941 года, за месяц до начала войны, назначен начальником Артиллерийской академии РККА имени Ф. Э. Дзержинского.

С 23 июля 1941 года находится на фронте, где выполняет обязанности начальника артиллерии Западного стратегического направления. С 30 июля возглавляет артиллерию Резервного фронта, в этой должности он активно занимается созданием системы противотанковой обороны, подготовкой Ельнинской наступательной операции.

Битва за Москву 

В период с 5 по 9 октября 1941 года Говоров выполняет работы по организации Можайской линии обороны. Приказом Ставки ВГК от 9 октября на Говорова возложены обязанности заместителя командующего войсками данного формирования. 12 октября в связи с вхождением Можайской линии обороны в организационную структуру Западного фронта переведён на пост начальника артиллерии Западного фронта.

Однако, уже через несколько дней, 15 октября, в связи с ранением Д. Д. Лелюшенко, Говоров, по ходатайству Г. К. Жукова, принимает командование 5-й общевойсковой армией (приказ о назначении Говорова подписан Жуковым 18 октября), которая вела тяжёлые оборонительные бои на подступах к Можайску. 18 октября оборонительные порядки 32-й стрелковой дивизии были прорваны, начались бои с целью предотвращения танкового прорыва противника по Можайскому шоссе и Минской автостраде. В переговорах с командованием фронта Говорову удаётся доказать нецелесообразность дальнейшей борьбы за Можайск. В этот же день, 18 октября, войска 5-й армии оставляют Можайск. В первой половине ноября, пользуясь двухнедельной паузой в сражении, войска 5-й армии организовывают на подступах к Москве глубоко эшелонированную оборону, поддерживаемую мощным артиллерийским заслоном и манёвренными противотанковыми отрядами, подготавливают силы и средства для последующего контрнаступления. 9 ноября Л. А. Говорову было присвоено звание «генерал-лейтенант артиллерии», а 10 ноября он был награждён орденом Ленина. В последовавшем 1 декабря наступлении 4-й армии фон Клюге удалось прорвать оборону 5-й армии на стыке с частями 33-ей армии и, углубившись в оборону советских войск на 10 километров, выйти в район деревни Акулово. Находясь в районе боёв, Говоров лично руководит оборонительными действиями, и к 4 декабря прорыв удаётся устранить. 6 декабря началась Клинско-Солнечногорская операция войск правого крыла Западного фронта, в которой, со второй декады декабря, активно принимали участие части правого крыла 5-й армии. 11 декабря подразделения армии переходят в общее наступление.

2 января 1942 года Л. А. Говоров за вклад в декабрьское контрнаступление под Москвой награждён вторым орденом Ленина.

«Генерал-лейтенант тов. Говоров командует войсками Пятой армии с 18 октября 1941 года. Можайскую и Звенигородскую оборонительные операции провёл успешно. Хорошо ведёт наступательные операции по разгрому Можайско-Гжатской группировки противника.

В оперативно-тактическом отношении подготовлен хорошо. Основным недостатком тов. Говорова является некоторая разбросанность по всему фронту и отсутствие навыка в собирании кулака для ударного действия… Тов. Говоров твёрдой воли, требовательный, энергичный, храбрый и организованный командующий войсками».

В апреле Говоров госпитализирован с острым приступом аппендицита, командующим 5-й армией назначен И. И. Федюнинский.

21 апреля, в связи с неудачей в проведении Любанской операции, был расформирован Волховский фронт. На его основе была составлена Волховская группа войск Ленинградского фронта. С 25 апреля Л. А. Говоров принимает под командование Ленинградскую группу войск этого фронта (23-я, 42-я и 55-я армии, Приморская и Невская оперативные группы). С момента вступления в должность он сосредоточился на повышении эффективности контрбатарейной борьбы: создаёт Ленинградский артиллерийский корпус контрбатарейной борьбы (включивший в себя, в том числе, артиллерию Балтийского флота), добивается от Ставки ВГК решения о выделении Ленинграду двух авиационных корректировочных эскадрилий. Деятельно работает над задачей по усилению внешнего оборонительного периметра: создаёт на ближних подступах к городу пять полевых укреплённых районов и размещает в них отдельные артиллерийско-пулемётные батальоны, вводит систему сплошных траншей в полный рост на всех участках обороны. Создаёт фронтовой резерв. Вся территория внутри блокадного кольца была разделена на 7 секторов обороны, за каждым из них закреплены отдельные части и построена система огня. Весь город был превращён в гигантский укреплённый район, внутри которого было возможно скрытно от противника маневрировать большими силами и средствами.

8 июня, после печально известного разгрома 2-й ударной армии, Волховский фронт был воссоздан, М. С. Хозин снят с поста командующего Ленинградским фронтом, руководство которым перешло к Л. А. Говорову. В июле, без прохождения кандидатского стажа, принят в члены ВКП(б).

Прорыв блокады Ленинграда 

Летом 1942 Говоров проводит подготовку сил фронта (Невская оперативная группа, 55-я армия) к участию в Синявинской наступательной операции. Целью операции были деблокада Ленинграда с суши и срыв готовившейся силами группы армий «Север» операции «Северное сияние» (). К концу сентября стало очевидно, что силы фронтов не в состоянии справиться с задачей по прорыву блокады. 1 октября командование Ленинградского фронта получило приказ Ставки ВГК — отойти на исходные позиции (Невская оперативная группа сохранила за собой Невский пятачок).

В конце октября Говоров приступает к разработке новой операции. С 25 ноября начинается подготовка частей фронта к предстоящим боевым действиям. 2 декабря план операции, получившей название «Искра», был утверждён ставкой ВГК. Цель операции — встречными ударами Ленинградского и Волховского фронтов рассечь группировку противника в районе синявинского выступа, соединиться южнее Ладожского озера и прорвать блокаду Ленинграда.

12 января 1943 года началась наступательная операция войск Ленинградского и Волховского фронтов, а 18 января советские части вышли на соединение, блокада была прорвана. 15 января Л. А. Говорову присвоено звание «генерал-полковник». 27 февраля наступление остановлено, а командование фронтов приступило к составлению планов новой наступательной операции. За операцию по прорыву блокады Ленинграда 28 января Говоров был награждён орденом Суворова I степени. В июле-августе 67-я армия Ленинградского фронта принимает участие в Мгинской операции. Цель данной операции заключалась в срыве планов командования группы армий «Север» по восстановлению блокадного кольца. В сентябре в Ставку ВГК был представлен план разработанной при активном участии Л. А. Говорова Ленинградско-Новгородской стратегической операции. По плану этой операции войсками Ленинградского фронта предполагалось осуществить полное снятие блокады и освободить от частей противника территорию Ленинградской области. 17 ноября в самый разгар подготовки операции Говорову было присвоено звание «генерал армии».

14 января войска Ленинградского фронта приступили к осуществлению Ленинградско-Новгородской операции. В ходе наступления фронт прорвал глубоко эшелонированную оборону противника, разгромив петергофско-стрельнинскую группировку. К 27 января 1944 года войска противника были отброшены на 65—100 км от города. 27 января в Ленинграде состоялся салют в ознаменование окончательного снятия блокады, а приказ на проведение салюта отдал Леонид Александрович Говоров по поручению Сталина.

Развивая наступление, войска Ленинградского фронта под командованием генерала армии Говорова прошли около 100—120 км, выйдя к реке Нарва и захватив плацдарм на западном берегу реки. За успех в проведении операции по снятию блокады Ленинграда Говоров 21 февраля был награждён вторым орденом Суворова 1-й степени.

К 1 марта 1944 года войска Ленинградского фронта в ходе наступления прошли на запад около 220—280 км. В ходе наступления было уничтожено три и разгромлено 23 дивизии противника и почти полностью была освобождёна Ленинградская область и часть Калининской области.

Взятие Выборга 

10 июня Ленинградский фронт наряду с Карельским фронтом, Балтийским флотом, Ладожской и Онежской флотилиями начал Выборгско-Петрозаводскую операцию с целью вывода из войны Финляндии.

Операцию начинали войска Ленинградского фронта (21-я и 23-я армии — свыше 150 000 человек), затем (в июле 1944 г.) в наступление переходил Карельский фронт (32-я и 7-я армии). Заблаговременно Говоровым был проведён крупный отвлекающий манёвр с демонстрацией готовящегося удара по Нарве. А тем временем Краснознамённый Балтийский флот осуществил скрытную переброску частей 21-й армии из района Ораниенбаума на Карельский перешеек. Тем самым был создан эффект внезапности для противника.

Непосредственно наступлению предшествовали удары авиации и 10-часовая артиллерийская подготовка. На 1 км фронта использовалось 500 орудий. Финны были застигнуты врасплох.

За десять дней боёв войсками Ленинградского фронта были прорваны 3 полосы обороны (соответственно 11, 17 и 19 июня) восстановленной финнами в 1941—1944 гг. «линии Маннергейма». Темп наступления был очень высокий и составлял 10-12 км в сутки. В директиве от 11 июня 1944 г. Ставка ВГК отметила успешный ход наступления и приказала войскам Ленинградского фронта 18—20 июня овладеть Выборгом.

За достигнутые успехи 18 июня Л. А. Говорову было присвоено звание «Маршал Советского Союза», а 20 июня 21-я армия Ленинградского фронта в ходе упорных боёв овладела южным предместьем и центром Выборга. После занятия города Ставка уточнила задачи войскам Ленинградского фронта. В директиве от 21 июня указывалось, что фронт должен 26—28 июня очистить от противника Карельский перешеек северо-восточнее реки Вуокса и озера Вуокса. Выполняя эти указания, войска фронта продолжали наступление. Финское командование, сознавая нависшую опасность, срочно подтягивало резервы. Поэтому за первую декаду июля 21-я армия смогла продвинуться лишь на 10—12 км.
23-я армия к тому времени форсировала реку Вуокса и захватила небольшой плацдарм на её северном берегу. В период с 4 по 6 июля в тесном взаимодействии с Краснознамённым Балтийским флотом советские войска путём высадки ряда морских десантов овладели основными островами Выборгского залива и приступили к подготовке высадки десанта на его северное побережье в тыл финских войск.

Между тем сопротивление противника на Карельском перешейке всё более усиливалось. К середине июля здесь действовало до трёх четвертей всей финской армии (около 60 000 человек). Её войска занимали рубеж, который на 90 процентов проходил по водным препятствиям, имевшим ширину от 300 м до 3 км. Это позволило противнику создать прочную оборону. Дальнейшее продолжение наступления советских войск на Карельском перешейке в этих условиях могло привести к неоправданным потерям. Поэтому Ставка приказала Ленинградскому фронту с 12 июля 1944 г. перейти к обороне на достигнутом рубеже.

В ходе наступления, продолжавшегося более месяца, войска фронта вынудили врага перебросить значительные силы из Южной Карелии на Карельский перешеек. Это изменило соотношение сил в пользу войск Карельского фронта и тем самым создало благоприятные предпосылки для успеха их удара. Войска Карельского фронта 9 августа вышли на линию Кудамгуба, Куолисма, Питкяранта, завершив тем самым Выборгско-Петрозаводскую наступательную операцию. 4 сентября правительство Финляндии достигло договорённости с Советским правительством о прекращении военных действий. В свою очередь, с 8.00 5 сентября Ленинградский и Карельский фронты, по распоряжению Ставки ВГК, прекратили военные действия против финских войск.

Освобождение Прибалтики 

С 24 июля по 24 ноября части Ленинградского фронта, осуществляя разработанные под руководством Говорова Нарвскую, Таллинскую наступательные и Моонзундскую десантную операции, нанесли поражение немецкой оперативной группе «Нарва» и вытеснили противника с территории Эстонии. Начиная с 1 октября по приказанию Ставки ВГК, одновременно с командованием своим фронтом, выполняет задачу по координированию действий 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов в Рижской операции. После освобождения Риги 16 октября 3-й Прибалтийский фронт был расформирован, а 1-й и 2-й Прибалтийский фронты начали блокаду группировки немецких войск в Курляндии.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 января 1945 года Маршалу Советского Союза Леониду Александровичу Говорову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 5370).

С начала февраля назначен, по совместительству, командующим силами 2-го Прибалтийского фронта. 1 апреля фронт был расформирован, а все его части вошли в состав Ленинградского фронта. Руководил действиями советских фронтов против Курляндской группировки немецких войск. 8 мая командование группы армий «Курляндия» приняло условия советского ультиматума и капитулировало.

Послевоенный период 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года Леонид Александрович Говоров был награждён орденом «Победа» за разгром немецких войск под Ленинградом и в Прибалтике.

9 июля 1945 года назначен командующим войсками Ленинградского ВО, образованного на основе Ленинградского фронта. С апреля 1946 года — главный инспектор Сухопутных войск. С января 1947 года занимает пост главного инспектора Вооружённых сил СССР, а с 7 июля 1948 года совмещает эту должность с должностью командующего ПВО страны (с марта 1950 года одновременно заместитель Военного министра СССР). Под его началом в СССР проводится структурная реорганизация управления войсками ПВО, в частях ПВО принимаются на вооружение зенитно-ракетные комплексы, реактивные истребители, новейшие радиолокационные станции.

В январе 1948 года председательствует в Суде чести Министерства Вооружённых Сил СССР по делу группы адмиралов — Н. Г. Кузнецова, Л. М. Галлера, В. А. Алафузова и Г. А. Степанова. Обвинение состояло в том, что в 1942—1944 годах они без разрешения Правительства СССР передали Великобритании и США большое количество секретных технических документов и морских карт. Суд чести признал их виновными и постановил ходатайствовать перед Советом Министров СССР о предании виновных суду Военной коллегии Верховного суда СССР. В феврале 1948 года Военная коллегия Верховного суда СССР признала адмиралов виновными в предъявленных им обвинениях и приговорила Галлера, Алафузова и Степанова к различным срокам заключения. В 1953 году все осуждённые по этому делу были реабилитированы.

На XIX съезде КПСС в октябре 1952 года избран кандидатом в члены ЦК КПСС.

С апреля 1953 года назначен на пост Главного инспектора Министерства обороны СССР. В мае 1954 года становится первым главнокомандующим Войсками ПВО СССР — заместителем министра обороны СССР.

Ещё с войны Говоров был тяжело болен гипертонической болезнью, которую усугубляли частые стрессы. В июле 1954 года у него наступил тяжёлый приступ стенокардии, закончившийся развитием инфаркта миокарда. 2 марта перенёс третий инфаркт. Скончался в ночь на 19 марта 1955 года в подмосковном санатории «Барвиха». После смерти был кремирован, урна с прахом захоронена в Кремлёвской стене на Красной площади в Москве.

Семья 
 Братья Николай, Михаил и Владимир — все стали командирами Красной Армии. Николай в 1918 окончил реальное училище, вместе с Леонидом повоевал в белой армии и дезертировал. Затем служил в РККА, демобилизовался по состоянию здоровья. Михаил воевал с басмачами, в 1932 году неожиданно умер от тифа. Владимир служил в РККА, в 1941 был арестован и осуждён на 10 лет лагерей, в 1943 году личное ходатайство Леонида Говорова перед Сталиным принесло ему свободу.
 Жена — Лидия Ивановна (1903—1983).
 Дети, внуки и правнуки:
 Владимир Леонидович (1924—2006) — генерал армии, Герой Советского Союза, председатель Российского комитета ветеранов войны и военной службы. Был женат на дочери Главного маршала артиллерии М. И. Неделина Людмиле;
 Леонид Владимирович (род. 1952) — военный и политический деятель России.
 Мария Леонидовна.
 Людмила Леонидовна.
 Сергей Леонидович (1944—2013) — полковник в отставке.
 Алексей Сергеевич Говоров (род. 1971)
 Павел Алексеевич.

Все умершие похоронены на Новодевичьем кладбище в Москве (кроме самого Маршала Говорова).

Воинские звания 
 прапорщик — 1917 год
 подпоручик — 13 июля 1919 года
 комбриг — 5 февраля 1936 года
 комдив — 21 марта 1940 года
 генерал-майор артиллерии — 4 июня 1940 года
 генерал-лейтенант артиллерии — 9 ноября 1941 года
 генерал-полковник — 15 января 1943 года
 генерал армии — 17 ноября 1943 года
 Маршал Советского Союза — 18 июня 1944 года

Награды

СССР 
 Медаль «Золотая Звезда» (27.01.1945)
 Пять орденов Ленина (10.11.1941, 02.01.1942, 27.01.1945, 21.02.1945, 21.02.1947)
 Орден «Победа» (№ 10 — 31.05.1945)
 Три ордена Красного Знамени (1921, 03.11.1944, 15.11.1950)
 Два ордена Суворова I степени (28.01.1943, 21.02.1944)
 Орден Кутузова I степени (29.07.1944)
 Орден Красной Звезды (15.01.1940)
 Медаль «20 лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии»
 Медаль «За оборону Ленинграда»
 Медаль «За оборону Москвы»
 Медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «В память 800-летия Москвы»
 Медаль «30 лет Советской Армии и Флота»

Иностранные награды 
 Орден Республики (03.03.1942, Тувинская Народная Республика).
 Орден Почётного легиона (Франция).
 Орден «Легион Почёта» в степени «главнокомандующий» (США).
 Военный крест 1939—1945 гг (Франция).

Память о Говорове 
В честь Леонида Александровича Говорова названы улицы и переулки во многих городах России и других стран, в том числе
в России
 в Москве (Улица Говорова), Санкт-Петербурге, Красноярске, Иркутске, Томске, Кирове, Ростове-на-Дону, Одинцове, Можайске, Рузе, Елабуге, Советске Кировской области, Балашихе, Грязи, Нижней Туре, Новошахтинске, Ревде, Сальске, Сочи; 
в Украине
 в Киеве, Одессе, Донецке, Кременчуге;
В Казахстане
 в Таразе, Усть-Каменогорске;
в Таджикистане
 в Душанбе. 

 Имя маршала Л. А. Говорова в 1955 году было присвоено Военной орденов Октябрьской Революции и Отечественной войны инженерной радиотехнической академии противовоздушной обороны (ранее — Артиллерийская радиотехническая ордена Отечественной войны академия Советской Армии) в Харькове (существовала до 1993 года).

В Санкт-Петербурге установлены:
 Памятник на площади Стачек (установлен в 1999 году);
 Две мемориальные доски (Кронверкская улица дом № 29; ул. Маршала Говорова, дом № 2);
 Бюст на территории школы «Балтика-колледж» (также носящей имя Говорова) (ул. Маяковского, 37В).

Также имя Говорова в Санкт-Петербурге носит сквер на пересечении Московского проспекта и набережной реки Фонтанки). Около сквера был установлен памятный знак «Сквер маршала Л. А. Говорова».

В Елабуге установлены памятник-бюст на площади Памяти (был открыт в 2000 году) и мемориальная доска на здании бывшего реального училища (ул. Набережная, дом № 19).

В Кирове в парке Победы установлен памятник-бюст Маршалу Советского Союза Леониду Говорову (открыт 7 мая 2015 г.).

 В октябре 2021 года мемориальная доска открыта на здании штаба 5-й общевойсковой армии в Уссурийске.

Распоряжение губернатора Санкт-Петербурга 
от 23 января 1998 года № 63-р 
«О сооружении в Санкт-Петербурге памятника маршалу Л. А. Говорову» (с изменениями на 24 марта 1999 года № 314-р)
В целях увековечения памяти и в связи со 100-летием со дня рождения выдающегося полководца маршала Л. А. Говорова: 
1. Установить в Санкт-Петербурге на площади Стачек памятник маршалу Л. А. Говорову (пункт в редакции распоряжения губернатора Санкт-Петербурга от 24 марта 1999 года № 314-р).
2. Определить, что заказчиком на все виды работ, связанных с установкой памятника, является территориальное управление Кировского административного района Санкт-Петербурга.
3. Принять к сведению, что:
3.1. Проектировщиком и генеральным подрядчиком установки памятника является персональная творческая архитектурная мастерская Е. Ф. Шаповаловой Санкт-Петербургского союза архитекторов России.
3.2. Финансирование работ, связанных с установкой памятника, будет осуществляться за счёт средств общественности, привлеченных государственным унитарным предприятием «Городской центр размещения рекламы» (пункт в редакции распоряжения губернатора Санкт-Петербурга от 24 марта 1999 года № 314-р).
4. Комитету по градостроительству и архитектуре выдать в установленном порядке разрешительную документацию на проектирование и строительство памятника.
5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на председателя Комитета по градостроительству и архитектуре Харченко О. А.

В Москве, Санкт-Петербурге и Елабуге школам присвоено имя Маршала Говорова.

В 1981 году  посмертно удостоен звания почётного гражданина Можайска.

Киновоплощения 
 «Блокада» (1973—1977) — Алексей Преснецов
 «Маршал революции» (1978) — Владимир Никитин.
 «Седьмая симфония» (2021) — Евгений Дятлов.

Комментарии

Примечания

Литература 
 Говоров Л. А. В боях за город Ленина : Статьи 1941—1945 гг. — Ленинград: Военное издательство народного комиссариата обороны, 1945. — 88 с.
 Априявский К. Э., Журавлёв С. Памяти выдающегося полководца маршала Л. А. Говорова. Страницы возмездия, или От Ленинграда до Курляндского «котла». — Рига: [б. и.], 2005. — ISBN 9984-733-95-5.
  Маршал Говоров: От колчаковского офицера до Маршала Советского Союза. — М.: Яуза, Эксмо, 2008. — 320 с. — тираж 3000. — ISBN 978-5-699-27205-1
 Белозеров Б. П., Сидоренко В. П. Маршал, рожденный Ленинградской битвой: к 120-летию со дня рождения Маршала Советского Союза Леонида Александровича Говорова (1897—1955). — Изд. 2-е, доп. и испр. — СПб: [б. и.], 2016. — 361 с.; ISBN 978-5-7320-1295-8.
 Бычевский Б. В. Маршал Говоров. Серия: Советские полководцы и военачальники. — М.: Воениздат, 1970. — 176 с.
 Бычевский Б. В. Командующий фронтом (О маршале Советского Союза Л. А. Говорове). — М.: Издательство политической литературы, 1973. — 112 с. — (Серия: Герои Советской Родины).
 
 
 
 Лазарев С. Е. Говоров, Леонид Александрович // Российская историческая энциклопедия в 18 томах / Глав. ред. А. О. Чубарьян. Т. 5. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2017. С. 133.
 
 Маршал Говоров: К 100-летию со дня рождения. Сборник документальных повестей и воспоминаний. — М.: Менеджер, 1997. — 336 с.
 (полная версия статьи была опубликована 01.05.1944 в газете «На страже Родины»)

Ссылки 
 
 Леонид Александрович Говоров на сайте Министерства обороны Российской Федерации
 «Маршал Советского Союза Л. А. Говоров. Официальный сайт семьи маршала Говорова».
 Полковник А. Киселёв. «Маршал Советского Союза Леонид Говоров». Сборник «Полководцы и военачальники Великой Отечественной». Вып. 1.
 И. Лисичкин. «Молчун с золотым сердцем. К 110-летию со дня рождения маршала Л. А. Говорова». «Санкт-Петербургские ведомости», № 033, 22 февраля 2007 г.
 «Леонид Александрович Говоров». «Мемориал у Кремлёвской стены».
 В. Мороз. Командующий твёрдой воли. К 110-летию со дня рождения Л. А. Говорова. // «Красная звезда». — 2007, 21 февраля.
 Статья в «Красной Звезде» о Л. А. Говорове к 55-летию Победы.
 Биография Л. А. Говорова на сайте «Солдаты XX века».
 Маршал Говоров: этакий Ломоносов, только на военный лад

Леонид Александрович
Выпускники Елабужского реального училища
Выпускники Константиновского артиллерийского училища
Студенты Санкт-Петербургского политехнического института
Персоналии:Яранск
Персоналии:Народная армия КОМУЧа
Персоналии:Русская армия Колчака
Участники Гражданской войны в России (красные)
Царские офицеры на службе в РККА
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Академики Академии артиллерийских наук
Командующие Ленинградским военным округом
Кандидаты в члены ЦК КПСС
Персоналии:Блокада Ленинграда
Командующие армиями в Великой Отечественной войне
Командующие фронтами в Великой Отечественной войне
Участники Парада Победы
Жители «дома Бенуа»
Главнокомандующие Войсками ПВО СССР
Почётные граждане Можайска
Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 3-го созыва
Умершие от инфаркта миокарда
Похороненные в некрополе у Кремлёвской стены
Командующие Ленинградским фронтом
Командующие 2-м Прибалтийским фронтом